El Gorg de les Donzelles, en alguns mapes expressat en singular (Gorg de la Donzella), és un gorg del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, en territori del poble de Riells del Fai.

Està situat a l'extrem nord del terme municipal, a tocar del de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El termenal passa just per la cinglera que es dreça damunt del Gorg de les Donzelles. És al nord del Turó de les Onze Hores i a llevant del Turó de l'Ullar, als peus del Salt de Llòbrega, la caiguda del qual va anar obrint aquest gorg. El torrent que fa el Salt de Llòbrega és el del Traver.

Enllaços externs 
 El Gorg de les Donzelles i el seu entorn a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Donzelles